Piękna Helena – postać z mitologii greckiej
 Piękna Helena – popularna nazwa parowozu Pm36
 Piękna Helena – operetka Jacques'a Offenbacha
 Piękna Helena – klasyczny deser z gruszek